Sonata per pianoforte – sonata scritta per pianoforte solo
 Sonata per pianoforte – brano per pianoforte solo di Béla Bartók del 1926
 Sonata per pianoforte – brano per pianoforte solo di Alban Berg pubblicato nel 1911
 Sonata per pianoforte – sonata per pianoforte in tre movimenti di Jean Sibelius completata nel 1893